Jméno a příjmení Antonín Rosa má více nositelů:

 Antonín Rosa (1958) (* 1958) – český fotbalista, otec
 Antonín Rosa (1986) (* 1986) – český fotbalista, syn